Ке́лли Ша́фер (; 8 апреля 1981, Данди), урождённая Вуд () — шотландская кёрлингистка, второй в команде Великобритании на Олимпийских играх 2006 и 2010 годов.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : золото (), серебро (, ), бронза ().
 : золото (2005, 2006, 2007, 2010).
 : золото (1999, 2001, 2002).
 : золото (2000, 2003, 2004).
 : золото (2007).
 : бронза () (участвовала, хотя не была гражданкой Канады).

Примечания

Ссылки 

 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу